Le tournoi de tennis de Tachkent est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie International, se dispute du 8 au .

Karin Knapp remporte le simple dames. En finale, elle bat Bojana Jovanovski, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Aleksandra Krunić et Kateřina Siniaková.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tachkent
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Tachkent
2014 en Ouzbékistan
Tennis en septembre 2014